Příjmení Zbořil nosí více významných osobností:

 Aleš Zbořil (* 1968) – český herec a moderátor
 Felix Zbořil (1916–1991) – český voják, odbojář a politický vězeň komunistického režimu
 Jan Zbořil (1879–1959) – moravský učitel, folklorista a znalec hanáckého kroje
 Jakub Zbořil (* 1997) – český hokejový obránce
 Jonáš Zbořil (* 1988) – český básník a rozhlasový redaktor
 Josef Zbořil (* 1979) – manažer, politik
 Pavel Zbořil (* 1964) – český jazzový bubeník
 Radek Zbořil (* 1973) – český fyzik
 Václav Zbořil (1876–1956) – český a československý politik
 Zdeněk Zbořil (* 1938) – český historik a politolog, profesor